Condra ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Condra (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 George Condra (1869–1958), US-amerikanischer Geologe
 Julie Condra (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin